Arch eut désigner :

Logiciel 
 GNU Arch, système de gestion de versions
 Arch Linux, une distribution Linux
 arch, une commande unix donnant le type d'architecture de machine (x86_32, x86_64, …), voir uname

Économétrie 
 ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity), des modèles mathématiques utilisés pour caractériser et simuler des séries temporelles.

Localités 
 Arch, commune suisse du canton de Berne

Sciences sociales 
 Un Arch (ou encore Âarch) est un groupe d’individus vivant ensemble.

Environnement 
 Assessing regional habitat change (ARCH) ; nom d'un projet et outil SIG franco-anglais aidé par l'Europe ayant fourni une cartographie transfrontalière des habitats naturels à échelle fine pour le Kent et le  Nord-Pas-de-Calais), de manière à notamment évaluer l'évolution temporelle de ces habitats.

Personnalités 
 Joseph Arch (1826-1919) syndicaliste et homme politique britannique

Notes et références